El término Sinner puede hacer referencia a:

Cine y televisión 
 The Sinner (película de 1951), película alemana de 1951.
 Sinner (película de 2007), película de 2007 protagonizada por Nick Chinlund y Georgina Cates.
 The Sinner, serie de televisión de 2017 protagonizada por Jessica Biel.

Música 
 Sinner (banda), agrupación alemana de heavy metal.
 Sinner (álbum de Dave Evans), álbum de Dave Evans.
 Sinner (álbum de Drowing Pool), álbum de Drowing Pool.
 Sinner (álbum de Joan Jett), álbum de Joan Jett.